Geografia:
 Vistabella (o Vistabella del Camp), nucli de població del municipi de la Secuita, al Tarragonès.
 Vistabella del Maestrat, municipi de la comarca de l'Alcalatén.
 Vistabella (o Vistabella de Huerva), municipi de la província de Saragossa.
 Vistabella (Horta), pedania a la comarca d'Horta, a tocar de València.
 el Pla de Vistabella, altiplà del municipi de Vistabella del Maestrat, a l'Alcalatén.